Мэри Итон:
 Итон, Мэри (, 1901—1948) — американская театральная актриса, певица и танцовщица.
  (, 1844—1915) — афроамериканская суфражистка.
 Итон, Мэри Эмили (, 1873—1961) — английский (американский) художник в области ботанической иллюстрации.